Il singolare del torneo di tennis Barcelona WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Cliff Drysdale 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Manuel Orantes (primo turno)
 Eddie Dibbs (campione)

 Harold Solomon (primo turno)
 Stan Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona WCT 1976